Blinkie (v. engl. blinky) steht für:

 kleine Werbebanner im Internet mit einem animierten, blinkenden Rahmen
 Bunt blinkende LED-Leuchten, die an Armreifen, Haarspangen und ähnlichem angebracht sind und im Dunkeln leuchten